Bahnhof Marburg steht für:
* Bahnhof Marburg (Lahn)
 Bahnhof Marburg, heute Bahnhof Maribor, siehe Maribor #Eisenbahn